Vanderson Válter de Almeida (geboren in 1978), een Braziliaans voetballer
Vanderlei Bernardo Oliveira (geboren in 1980), een Braziliaans voetballer
Vanderson da Silva Souza (geboren in 1986), een Braziliaans voetballer